Ken Robinson (1950-2020) – brytyjski pisarz i doradca
 Ken Robinson (ur. 1963) – amerykański sprinter

Zobacz też 
 Kenneth Robinson (1911-1996) – brytyjski polityk, minister
 J. Kenneth Robinson (1916-1990) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów